Calcara ima više značenja:
 Calcara, Bologna
 Calcara, Chieti
 Calcara, Macerata